Ле Петома́н (), настоящее имя Жозе́ф Пюжо́ль (); 1 июня 1857 — 8 августа 1945) — французский метеорист и артист эстрады.

Он был известен своими феноменальным контролем мышц живота, что позволяло ему управлять испусканием кишечных газов. Его сценический псевдоним образован комбинацией французского глагола péter, «испускать газы», с суффиксом -mane (восходящий к др. греч. μανία — страсть, безумие, влечение), который встречается в таких словах как токсикоман, и может быть переведён как «человек, имеющий страсть к испусканию газов». Его профессия также известна как «флатулист» или «метеорист».

Биография 

Жозеф Пюжоль родился в Марселе. Он был одним из пятерых детей в семье Франсуа (каменщика и скульптора) и Розы Пюжоль. Вскоре после окончания школы c ним произошел странный случай, когда он плавал в море. Он опустил свою голову под воду и задержал дыхание, и неожиданно почувствовал, как ледяной холод проникает в него сзади. Он в страхе выбрался на берег и с удивлением увидел, как вода вытекает из его ануса. Врач заверил его, что беспокоиться не о чём.

Во время службы в армии он рассказал своим сослуживцам о своей необычной способности и неоднократно демонстрировал её для их развлечения, набирая воду в прямую кишку, а затем выпуская струю из ануса на расстояние в несколько ярдов. Он также обнаружил, что может набирать и воздух. Пекарь по профессии, Пюжоль решил попробовать свои силы на сцене и дебютировал в Марселе в 1887 году. После успешного выступления он продолжил карьеру в Париже, где в 1892 выступил в «Мулен Руж».

В некоторые моменты действа он играл вместо флейты через резиновую трубку, вставленную в его задний проход, а также имитировал звуковые эффекты от пушечных залпов и грозы, также воспроизводил Марсельезу. Он мог задувать свечи в нескольких ярдах от себя. Его аудитория включала Эдуарда, принца Уэльского, короля Бельгии Леопольда II и Зигмунда Фрейда.

Сценическая карьера Пюжоля охватывает промежуток с 1887 по 1914 годы. Петоман был самым высокооплачиваемым артистом своего времени — плата за его выступления в «Мулен Руж» доходила до 20 000 франков, что вдвое превышало гонорары Сары Бернар, находившейся на пике своей славы.

Сальвадор Дали называет Петомана величайшим артистом всех времен и сравнивает его с художниками эпохи Возрождения.

Во время Первой мировой войны Пюжоль, пришедший в ужас от реалий войны, ушёл со сцены и вернулся в Марсель. Позже он открыл бисквитную фабрику в Тулоне. Он умер в 1945 году в возрасте 88 лет и был похоронен на кладбище Ла Валетт в департаменте Вар. Сорбонна предлагала его семье большую сумму денег для изучения его тела после смерти, но члены семьи отвергли это предложение. Судьба артиста легла в основу фильма итальянского режиссёра Паскуале Феста Кампаниле Il petomane (1983), роль Жозефа Пюжоля исполнил актёр Уго Тоньяцци.

См. также 
 Туалетный юмор
 Мистер Метан

Примечания

Литература 
  Trans. Warren Tute

Ссылки 
 Did a French vaudeville star once specialize in trained flatulence? (from The Straight Dope)
 Damn Interesting & Professional Farters

Эстрадные артисты Франции
Метеористы